Angol nyelvterületen „a populáris sajtóban a fekete hét kifejezést gyakran használják az olyan rövid időszakok utólagos megjelölésére, amikor egymáshoz hasonló szerencsétlenségek sorozata következett be. A tragédia sorozat a közemlékezetben általában lassan elhalványul, és néhány évvel később egy újabb Fekete Hét veszi át a helyét.  Azonban néhány Fekete Hét történelmi közhírré válik”, az angol nyelvű Black Week szócikk szerint.  Ehhez hasonló a magyar Fekete Hétvége kifejezés.  Akár közutakról, vizekről, veszélyesebb versenyekről van szó, mindig az a mérce, hogy a szokásoshoz képest statisztikailag szignifikáns-e a bekövetkezett esetek számának megnövekedése.

Fekete hétvégék a közutakon, vizeken 

Néhány fekete hétvége a napi hírekből:

 2006. július 16.: „Fekete hétvége - Tizenketten vesztették életüket az utakon.  Tizenkét halálos közlekedési baleset történt péntek reggel óta Magyarország közútjain és összesen hatvanan sérültek meg - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel vasárnap reggel. A halálos balesetek száma meghaladja a korábbi hétvégék adatait.”

 2006. július 24.: „Ismét fekete hétvége volt az utakon.  A jelek szerint a korábbi számtalan haláleset és az előre jelzett rendőrségi ellenőrzések sem tartották vissza az utakon közlekedőket, így ismét fekete hétvége volt a magyar utakon. A HavariaPress úgy tudja, hogy múlt hétvége után, ezen a hétvégén is ismét sok baleset történt.  Pénteken, szombaton és vasárnap összesen 12 ember vesztette életét, 75-en sérültek meg súlyosan, és 109-en könnyebben.”

 2007. május 28.: „Fekete hétvége: 14 halott. Tizennégy halálos baleset történt a hosszú hétvégén, hétfő kora estig - Heten fulladtak vízbe, heten pedig közlekedési balesetben haltak meg. A balesetben megsérültek száma meghaladja a nyolcvanat. A tűzoltókat csaknem kilencszázszor riasztották, legtöbbször esőzések és viharkárok miatt.”

 2008. június 30.: „Fekete hétvége az utakon.  Pozsony. A hétvégén összesen 460 közlekedési baleset történt, melyek során 10 ember életét vesztette, 20 súlyos, 97 könnyebb sérüléseket szenvedett. A keletkezett anyagi kár meghaladja a 36 millió koronát.”

 2008-06-30: „Fekete hétvége. Úton, vízen egyaránt számos baleset történt e hétvégén. Hiába a folyamatos figyelmeztetés, a büntetés a nem kijelölt helyeken bátran fürdenek a vízimádoók, pedig csak vasárnap négyen fulladtak vízbe. Az utakon sem elég óvatosak a közlekedők, Szabolcsban kerékpárost gázoltak halálra, Budapesten pedig a villamos ütött el egy óvatlan járókelőt.” Összesen 6 vizbefulladás és 7 közúti halott, több súlyos vagy életveszélyes sérült.

A cikk bevezetőjét jól illusztrálja az iménti öt idézet.  A hivatkozások idővel a hivatkozott hírportálok átszervezése miatt megszakadhatnak.

Fekete hétvége a Formula–1 világában 

A Formula–1 világában a Fekete Hétvége az 1994. április 29. - május 1. közötti időszak volt, három szerencsétlenséggel Imolában, a San Marinó-i nagydíj helyszínén.

 Rubens Barrichello (1972. május 23., brazil), az első "áldozat".  A szabadedzésen hatalmasat bukott a Jordannel, mely után kórházba is szállították.  Eltört az orra.

 Roland Ratzenberger (1960. július 4. – 1994. április 30., osztrák), a második áldozat.  Az MTV Simtek - Ford pilótája volt.  Következő nap, az időmérőn ütközött a korláttal az úgynevezett gyorskörén. Miután ellenőrizte az autót gyors irányváltásokkal és mindent rendben talált, megkezdte az első gyorskörét. A Villeneuve kanyar előtt letört az első szárnya majd 314,4 km/h sebességgel a falnak csapódott. A helyszínen életét vesztette.

 Ayrton Senna (1960. március 21. – 1994. május 1., brazil), a harmadik áldozat.  A Rothmans Williams csapat pilótája volt.  A nagydíj kezdete után 7 körrel kisodródott a pályáról és meghalt.
A hétvége történetéhez kapcsolódik, hogy Ratzenberger balesete után az orvosok nem állapították meg a helyszínen a pilóta egyértelmű halálát, mert akkor a futamot az olasz törvények miatt nem lett volna szabad megrendezni. Így viszont a futamot is megtartották, amin Ayrton Senna életét vesztette.

Jegyzetek

Formula–1